Эльбе-Парей () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Йерихов. Население составляет 7176 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 108,64 км². Официальный код — 15 3 58 075.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Саксонии-Анхальт